В математике массив Костаса (названный в честь Джона П. Костаса) можно рассматривать геометрически как набор из n точек, лежащих в клетках шахматной доски размерности n × n таким образом, чтобы каждая строка или столбец содержали только одну точку и все n(n − 1)/2 вектора смещений между каждой парой точек были различны. С помощью этого массива можно создать идеальную кнопкообразную функцию неопределённости (то есть функцию, которая бесконечна в точке (0,0) и принимает значение ноль в других точках), что делает применение массивов Костаса полезным для таких приложений, как гидро- и радиолокация.

Массив Костаса может быть представлен в цифровом виде как массив из n × n чисел, где каждой точке ставится в соответствие 1, а в случае отсутствия точки в массив записывается 0. Если интерпретировать их как двоичные матрицы, эти массивы чисел имеют свойство: каждая строка и столбец имеет только одну точку на нем, поэтому они также являются матрицами перестановок. Таким образом, массивы Костаса для любого n являются подмножеством матриц перестановок порядка n.

Массивы Костаса можно рассматривать как двумерные аналоги одномерных линеек Голомба. Они представляют математический интерес, применяются в разработках радиолокационной техники на фазированных решётках.

Все массивы Костаса вплоть до размера 27 × 27 известны . Существует два способа получения массивов Костаса, работающих с рядом простых чисел и степенью простых чисел. Они известны как методы Уэлча (Велча (Lloyd R. Welch)) и Лемпеля-Голомба, и возникли в математике из теории конечных полей.

Пока неизвестны все массивы Костаса для всех размеров. В настоящее время самые маленькие размеры, для которых массивы неизвестны — 32 × 32 и 33 × 33.

Определение массивов 

Массивы, как правило, описываются как ряд индексов, указывающих столбцы для каждой строки. С учетом того, что в любом столбце имеется только одна точка, массив можно представить как одномерный. Например, массив Костаса порядка N = 4:

Существуют точки с координатами: (1,2), (2,1), (3,3), (4,4)

x-координата увеличивается линейно, мы можем записать это кратко как последовательность y-координат. Тогда позиция в наборе будет x-координатой. Вышеописанный массив может быть закодирован последовательностью {2,1,3,4}. Это позволяет легко обращаться с массивами порядка N.

Известные массивы 

N = 1
{1}

N = 2
{1,2}
{2,1}

N = 3
{1,3,2}
{2,1,3}
{2,3,1}
{3,1,2}

N = 4
{1,2,4,3}
{1,3,4,2}
{1,4,2,3}
{2,1,3,4}
{2,3,1,4}
{2,4,3,1}
{3,1,2,4}
{3,2,4,1}
{3,4,2,1}
{4,1,3,2}
{4,2,1,3}
{4,3,1,2}

N = 5
{1,3,4,2,5}
{1,4,2,3,5}
{1,4,3,5,2}
{1,4,5,3,2}
{1,5,3,2,4}
{1,5,4,2,3}
{2,1,4,5,3}
{2,1,5,3,4}
{2,3,1,5,4}
{2,3,5,1,4}
{2,3,5,4,1}
{2,4,1,5,3}
{2,4,3,1,5}
{2,5,1,3,4}
{2,5,3,4,1}
{2,5,4,1,3}
{3,1,2,5,4}
{3,1,4,5,2}
{3,1,5,2,4}
{3,2,4,5,1}
{3,4,2,1,5}
{3,5,1,4,2}
{3,5,2,1,4}
{3,5,4,1,2}
{4,1,2,5,3}
{4,1,3,2,5}
{4,1,5,3,2}
{4,2,3,5,1}
{4,2,5,1,3}
{4,3,1,2,5}
{4,3,1,5,2}
{4,3,5,1,2}
{4,5,1,3,2}
{4,5,2,1,3}
{5,1,2,4,3}
{5,1,3,4,2}
{5,2,1,3,4}
{5,2,3,1,4}
{5,2,4,3,1}
{5,3,2,4,1}

N = 6 
{1,2,5,4,6,3}
{1,2,6,4,3,5}
{1,3,2,5,6,4}
{1,3,2,6,4,5}
{1,3,6,4,5,2}
{1,4,3,5,6,2}
{1,4,5,3,2,6}
{1,4,6,5,2,3}
{1,5,3,4,6,2}
{1,5,3,6,2,4}
{1,5,4,2,3,6}
{1,5,4,6,2,3}
{1,5,6,2,4,3}
{1,5,6,3,2,4}
{1,6,2,4,5,3}
{1,6,3,2,4,5}
{1,6,3,4,2,5}
{1,6,3,5,4,2}
{1,6,4,3,5,2}
{2,3,1,5,4,6}
{2,3,5,4,1,6}
{2,3,6,1,5,4}
{2,4,1,6,5,3}
{2,4,3,1,5,6}
{2,4,3,6,1,5}
{2,4,5,1,6,3}
{2,4,5,3,6,1}
{2,5,1,6,3,4}
{2,5,1,6,4,3}
{2,5,3,4,1,6}
{2,5,3,4,6,1}
{2,5,4,6,3,1}
{2,6,1,4,3,5}
{2,6,4,3,5,1}
{2,6,4,5,1,3}
{2,6,5,3,4,1}
{3,1,2,5,4,6}
{3,1,5,4,6,2}
{3,1,5,6,2,4}
{3,1,6,2,5,4}
{3,1,6,5,2,4}
{3,2,5,1,6,4}
{3,2,5,6,4,1}
{3,2,6,1,4,5}
{3,2,6,4,5,1}
{3,4,1,6,2,5}
{3,4,2,6,5,1}
{3,4,6,1,5,2}
{3,5,1,2,6,4}
{3,5,1,4,2,6}
{3,5,2,1,6,4}
{3,5,4,1,2,6}
{3,5,4,2,6,1}
{3,5,6,1,4,2}
{3,5,6,2,1,4}
{3,6,1,5,4,2}
{3,6,4,5,2,1}
{3,6,5,1,2,4}
{4,1,2,6,5,3}
{4,1,3,2,5,6}
{4,1,6,2,3,5}
{4,2,1,5,6,3}
{4,2,1,6,3,5}
{4,2,3,5,1,6}
{4,2,3,6,5,1}
{4,2,5,6,1,3}
{4,2,6,3,5,1}
{4,2,6,5,1,3}
{4,3,1,6,2,5}
{4,3,5,1,2,6}
{4,3,6,1,5,2}
{4,5,1,3,2,6}
{4,5,1,6,3,2}
{4,5,2,1,3,6}
{4,5,2,6,1,3}
{4,6,1,2,5,3}
{4,6,1,5,2,3}
{4,6,2,1,5,3}
{4,6,2,3,1,5}
{4,6,5,2,3,1}
{5,1,2,4,3,6}
{5,1,3,2,6,4}
{5,1,3,4,2,6}
{5,1,6,3,4,2}
{5,2,3,1,4,6}
{5,2,4,3,1,6}
{5,2,4,3,6,1}
{5,2,6,1,3,4}
{5,2,6,1,4,3}
{5,3,2,4,1,6}
{5,3,2,6,1,4}
{5,3,4,1,6,2}
{5,3,4,6,2,1}
{5,3,6,1,2,4}
{5,4,1,6,2,3}
{5,4,2,3,6,1}
{5,4,6,2,3,1}
{6,1,3,4,2,5}
{6,1,4,2,3,5}
{6,1,4,3,5,2}
{6,1,4,5,3,2}
{6,1,5,3,2,4}
{6,2,1,4,5,3}
{6,2,1,5,3,4}
{6,2,3,1,5,4}
{6,2,3,5,4,1}
{6,2,4,1,5,3}
{6,2,4,3,1,5}
{6,3,1,2,5,4}
{6,3,2,4,5,1}
{6,3,4,2,1,5}
{6,4,1,3,2,5}
{6,4,5,1,3,2}
{6,4,5,2,1,3}
{6,5,1,3,4,2}
{6,5,2,3,1,4}

Полная база данных массивов для всех размерностей, которые были тщательно проверены, доступна здесь

Построение

Уэлч (Велч) 
Массив Уэлча-Костаса, или просто массив Уэлча (Велча), является массивом Костаса, полученным с использованием метода, разработанного Ллойдом Р. Уэлчем ().
Массив Уэлча-Костаса строится путём взятия первообразного корня g простого числа p и определением массива A, где , если , в противном случае 0. Результатом является массив Костаса размера p − 1.

 Пример

3 является первообразным корнем по модулю 5.

 
 
 
 

Поэтому [3 4 2 1] является перестановкой Костаса. Это дискретно экспоненциальный массив Уэлча (Велча). Транспонированный массив является дискретно логарифмическим массивом Уэлча.

Число массивов Уэлча-Костаса, которые существуют для данного размера, зависит от функции Эйлера.

Лемпель-Голомб 
Метод Лемпеля-Голомба использует примитивные элементы α и β из конечного поля GF(q) и аналогично определяется , если , иначе 0. Результатом является массив Костаса размера q − 2. Если α + β = 1, то первая строка и столбец удаляются для формирования другого массива Костаса размера q − 3: неизвестно, есть ли такие пары примитивных элементов для каждой степени q.

См. также 
 Перестановка
 Диэдрическая группа

Литература

Ссылки 
 
 
 On-Line Encyclopedia of Integer Sequences:
 : Number of Costas arrays of order n, counting rotations and flips as distinct.
 : Number of inequivalent Costas arrays of order n under dihedral group.

Комбинаторика